Fehér Géza (1890–1955) régész
Fehér Géza (1921–1974) irodalomtörténész
Fehér Géza (1971) gitáros (Szörp, HársHegy Band)